Составы команд-участниц Клубного чемпионата мира по футболу 2011 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Окончательные списки из 23 человек необходимо было представить к 28 ноября, выбрав окончательные заявки из предварительных списков по 30 игроков. Возраст игроков приведён по состоянию на 8 декабря 2011 года — день старта турнира.

Составы

Аль-Садд

Барселона

Касива Рейсол

Монтеррей 
Состав был объявлен 30 ноября.

Окленд Сити 
Состав был объявлен 24 ноября.

Сантос 
Предварительный состав был объявлен 28 октября, окончательный — 28 ноября.

Эсперанс (Тунис)

Примечания

Ссылки 
 Предварительные заявки 
 Официальные окончательные заявки

2011